La ragazza da 20 dollari (Wicked Woman) – film del 1953 diretto da Russell Rouse
 Wicked Woman – album di Janis Joplin del 1976